Майк Росс (; родился 21 декабря 1979 года в Корке) — ирландский регбист, выступавший на позиции пропа (столба). Известен по играм за «Ленстер» и сборную Ирландии. Один из лучших участников схваток в ирландском регби.

Биография 
Окончил колледж святого Колмана в Фермое (1992—1998) и Университетский колледж Корка. Выступал за регбийный клуб «Фермой» и за «Корк Конститьюшн». За свои умения играть в схватках из «Манстера» перешёл в 2006 году в английский «Харлекуинс», где и сделал себе имя, проведя там три сезона. В 2009 году вернулся в Ирландию в «Ленстер» для дальнейшего повышения уровня своего мастерства. 5 апреля 2013 года занёс первую попытку в карьере в четвертьфинале Кубка Вызова Амин против английского клуба «Лондон Уоспс». В составе «Ленстера» дважды выиграл Кубок Хейнекен, один раз Кубок Вызова и дважды стал чемпионом Про12. Сезон 2016/2017 стал для Росса последним в его профессиональной регбийной карьере.

В сборной Ирландии провёл 61 встречу, за вторую сборную сыграл 13 матчей. В сборной дебютировал во время летнего турне 2009 года по Канаде и США, 23 мая в игре против Канады в Ванкувере. Росс вышел на замену в матче, в котором Ирландия одержала победу со счётом 25:6. В следующей игре против США, прошедшей 31 мая, Росс вышел в стартовом составе. В Кубке шести наций дебютировал 5 февраля 2011 года во встрече против Италии и запомнился хорошей игрой в схватках. Именно благодаря Россу в 2011 году «Ленстер» выиграл Кубок Хейнекен, а Ирландия прошла в 1/4 финала Кубка мира 2011 года.

1 июня 2017 года состоялся один из последних матчей Майка Росса — игра за клуб звёзд «Барбарианс» против североирландского «Ольстера», завершившаяся победой «варваров» со счётом 43:28.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ирландского регбийного союза 
 Профиль на сайте European Professional Club Rugby 
 Профиль на сайте «Ленстера» 
 

Регбисты Ирландии
Игроки РК «Манстер»
Игроки РК «Харлекуинс»
Игроки РК «Ленстер»
Игроки сборной Ирландии по регби